

Biografia 
Vanessa Trump è cresciuta in una casa a schiera nell'Upper East Side di Manhattan e ha frequentato la Dwight School, una scuola privata. Charles Haydon, il suo patrigno, (considerato da qualche giornale suo padre) era un avvocato i cui clienti includevano Marilyn Monroe e il produttore di Broadway e magnate immobiliare Abe Hirschfeld. Sua madre, Bonnie Kay Haydon, gestiva Kay Models, un'agenzia di modelle, ed è di origine danese. Suo nonno materno era il musicista danese di jazz Kai Ewans. Ha studiato psicologia al Marymount Manhattan College di New York.

Carriera 
Vanessa Trump ha lavorato come modella e attrice. Ha recitato, tra le altre cose nel film del 2003 Tutto può succedere - Something's Gotta Give con Jack Nicholson e Diane Keaton. 

Nel 2004 ha partecipato alle nomination di Miss USA ed è apparsa nello show televisivo The Apprentice, prodotto dal futuro suocero Donald Trump. La società di organizzazione e marketing Miss Universe Organization è una joint venture tra Donald Trump e la stazione televisiva NBC.

Lei e sua sorella Veronika hanno aperto una discoteca chiamata "Sessa" nell'autunno del 2003. 

Ha anche realizzato dal 2010 al 2013  la sua linea di borse chiamata La Poshett.

Vita privata 
Nel 1998, è stata legata con l'attore statunitense Leonardo DiCaprio. Dal 1998 all'11 settembre 2001 è stata fidanzata con Khalid bin Bandar bin Sultan Al Sa'ud. La relazione si è conclusa dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001.

Il 12 novembre 2005, ha sposato Donald Trump Jr., l'attuale CEO della Trump Organization. Il matrimonio si è svolto nella casa vacanze e club di lusso Mar-a-Lago, di proprietà della famiglia Trump. Insieme a Donald Trump Jr. Vanessa Trump ha cinque figli, tre maschi e due femmine. Il figlio maggiore continua la tradizione dei nomi del nonno e porta il nome di Donald John Trump III.

Divorzio
Il 15 marzo 2018, ha chiesto il divorzio a Trump Jr. mediante richiesta al tribunale di New York. Questa richiesta è stata poi convertita in una causa di affidamento per i figli. Nel luglio 2018 è stata risolta la causa di affidamento e il divorzio è divenuto definitivo tramite transazione alla fine del 2018.

Note

Voci correlate 
 Donald Trump Jr.
 Khalid bin Bandar bin Sultan Al Sa'ud
 Trump (famiglia)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Vanessa Trump